Carles Busquets, calciatore spagnolo
Joan Busquets, architetto spagnolo
Joan Fa Busquets, ex cestista e dirigente sportivo spagnolo
Miguel Busquets, calciatore cileno
Sergio Busquets, calciatore spagnolo